Petitpierre est un nom de famille originaire de Couvet, NE (Suisse). Tous les homonymes ci-dessous ont un ancêtre commun : Jacquet Petitpierre amodiationnaire du moulin de Couvet (1471) et franc sergent de la commune (1473).
 Les familles Favre et Petitpierre ont fourni plusieurs maires dans la région nantaise,
Gilles Petitpierre, né en 1940, homme politique et juriste suisse,
Gonzalve Petitpierre, 1805-1870, journaliste et homme politique suisse,
Max Petitpierre, 1899-1994, père du précédent, homme politique suisse.
 Anne Petitpierre, 1943-?, juriste et politicienne suisse
 Georges Frédéric Petitpierre Comte de Wesdhelen (1791-1883), conseiller d'état et député du corps législatif (1832-1848) de la Principauté de Neuchâtel. Il a été l'un des instigateurs du coup d'état manqué de la faction royaliste pro-prussienne et jugé pour cela.

Références 

Homonymie de patronyme